Ервин има више значења:
 Округ Ервин (Џорџија)
 Ервин (Јужна Каролина)
 Ервин (Мисури)
 Ервин (Ајова)
 Ервин (Ајдахо)
 Ервин (Илиноис)
 Ервин (Пенсилванија)